Маркелия () — муниципалитет в Мексике, штат Герреро, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 12 912 человек.

Общие сведения 
Название Marquelia в дословном переводе с испанского языка означает — море, которое привязано.

Площадь муниципалитета равна 211 км², что составляет менее 0,3 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Герреро: на севере с Сан-Луис-Акатланом, на востоке с Асою и Ильятенко, на западе с Копалой, а на юге омывается водами Тихого океана.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 15 июня 2002 года, в его состав входит 27 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, около 80% работоспособного населения занято в сфере услуг и туризма, а остальные в сельском хозяйстве и добыче морепродуктов.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,7 %;
 водоснабжение: 67,1 %;
 водоотведение: 74 %.

Туризм 
Основными достопримечательностями Маркелии являются пляжи: Бокана, Лас-Пеньитас, Барра-де-Текоанапа, Барра-де-Тила и Плая-Тортуга.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Герреро
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Герреро